Gian Töndury ist der Name folgender Personen:

* Gian Töndury (Unternehmer) (1856–1937), Schweizer Unternehmer und Politiker 
 Gian Töndury (Mediziner) (1906–1985), Schweizer Anatom